Salem Al Ketbi () és un analista polític, investigador i escriptor dels Emirats Àrabs Units. Al Ketbi té un doctorat en Dret Públic i Ciència Política per la Universitat de Hassan II a Casablanca, al Marroc.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web oficial

Persones dels Emirats Àrabs Units
Alumnes de l'Eastbourne College